Seebacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Seebacher-Mesaritsch (1925–1998), österreichischer Schriftsteller
 Anna Seebacher (* 1994), österreichischer Skilangläufer
 August Friedrich Seebacher (1887–1940), untersteirischer Maler, Grafiker und Radierer
 Bernd Seebacher (* 1948), österreichischer Schauspieler
 Brigitte Seebacher (* 1946), deutsche Historikerin, Journalistin und Publizistin
 Claudia Seebacher (bekannt als Nina Stern, * 1979), deutsche Schlagersängerin
 Cornelia Seebacher (* 1992), österreichische Geschwindigkeitsskifahrerin

 Katrin Seebacher (1966–1997), deutsche Schriftstellerin
 Philipp Seebacher (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 René Seebacher (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Wendelin Seebacher (* 1938), deutscher Architekt und Stadtplaner

Seebacher bezeichnet außerdem:

 Seebacher Maschinenbau, ehemaliges Schweizer Unternehmen

Siehe auch:
 Seebach